Labró de bedoll (Leccinum scabrum) és un bolet boletal comestible.

Té un barret de 4 a 15 cm, semiesfèric o convex-aplanat, amb tons uniformes entre el gris marronós i el marró, que al principi és avellutat i amb el temps es torna llis i viscós. El peu té fins a 15 cm d'alt i 3 de gruix, amb escates primer grisoses i després negroses.

Viu molt associat als bedolls i altres arbres de fulla caduca i és comú en alguns països europeus.

Referències

Enllaços externs 

 Fotografies d'abrons de bedoll en diferents estadis de maduresa.
 Fotografia d'aquest bolet. 

Boletals
Bolets comestibles